Stubbe kan syfta på:

 Stubbe – det som blir över efter avverkning av ett träd
 Stubbe (bakverk) – ett bakverk avsedd för några få personer 
 Julstubbe – ett bakverk som ofta serveras till julen
 Högstubbe – ett på rot stående träd där kronan brutits av
 Stubbe (ätt) - namn för flera medeltida frälseätter från Finland, och för den svenska adelsätten Stubbe med nummer 72.

Personer
 Peter Stubbe (1525–1589), en tysk man som avrättades ansedd för att ha varit en varulv
 John Stubbe (~1543–1590), en engelsk skribent under drottning Elisabet I:s regeringstid